Тьерри́ Рола́н (; 4 августа 1937, Булонь-Бийанкур — 16 июня 2012, Париж) — французский спортивный комментатор.

Биография 
Родился в Париже в семье ювелира, отец умер, когда мальчику было 10 лет. Мать была русская, родившаяся в Санкт-Петербурге. Незадолго до смерти перенес операцию в связи с разрывом аневризмы сосудов головного мозга, после чего у него начались осложнения.

За свою карьеру спортивного комментатора прокомментировал 13 чемпионатов мира по футболу и 1300 футбольных матчей.
Собирался вернуться к работе после нескольких лет перерыва и планировал комментировать вместе с Жаном-Мишелем Ларке чемпионат Евро-2012 на телеканале M6. В связи с проблемами со здоровьем он вынужден был отказаться от поездки на Украину.

Ссылки 
 Скончался легендарный комментатор Тьерри Ролан, он перенервничал, болея за сборную Франции

Футбольные телекомментаторы
Спортивные журналисты Франции
Похороненные на кладбище Пасси